

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2
 Niedziały – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. kętrzyńskim, w gminie Barciany
 Niedziały – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. kętrzyńskim, w gminie Srokowo